Arsenal FC deltog säsongen 2008/2009 i Premier League, Champions League, FA-cupen och Engelska ligacupen. Säsongen innebar en fjärdeplats i Premier League och semifinal i Champions League, där man förlorade mot Manchester United. Tränare var Arsène Wenger, fransmannens trettonde raka säsong i klubben.

Turneringar

Spelartrupp

Målvakter
  Manuel Almunia
  Łukasz Fabiański
  Vito Mannone

Backar
  Gaël Clichy
  Johan Djourou
  Emmanuel Eboué
  William Gallas
  Kieran Gibbs
  Bacary Sagna
  Mikaël Silvestre
  Kolo Touré

Mittfältare
  Andrej Arsjavin
  Denílson
  Abou Diaby
  Cesc Fàbregas
  Alex Song
  Samir Nasri
  Aaron Ramsey
  Amaury Bischoff
  Tomáš Rosický
  Theo Walcott

Anfallare
  Emmanuel Adebayor
  Nicklas Bendtner
  Eduardo
  Robin van Persie
  Carlos Vela

Premier League

Matcher

Bästa målskyttar
  Robin van Persie 11
  Emmanuel Adebayor 10
  Nicklas Bendtner 9
  Andrej Arsjavin 6
  Samir Nasri 5

Tabell

Champions League

Kvalomgång

Gruppspel

Åttondelsfinal

Kvartsfinal

Semifinal

Referenser
 - Soccerbase.com Arsenal FC

2008/2009
Arsenal